Kaufbach steht für:
 Kaufbach (Augsburg), einen Lechkanal in Augsburg, Bayern
 Kaufbach (Wilsdruff), einen Ortsteil der Stadt Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen